Кангур (, ) — фамилия. Известные носители:

 Кангур, Калью (1925—1989) — эстонский писатель, поэт и переводчик.
 Кангур, Кристьян (род. 1982) — эстонский баскетболист.
 Кангур, Юнас (род. 1979) — бас-гитарист шведской индастриал-метал группы «Deathstars».

См. также 
 Кангро